Mijagual peut désigner :

Toponymes

Mijagual : capitale de la paroisse civile de Palacio Fajardo de la municipalité de Rojas dans l'État de Barinas ;
 Colonia Mijagual : localité de la paroisse civile de Palacio Fajardo de la municipalité de Rojas dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme